Guerra Civil Iraquiana (2011–presente)
 Insurgência iraquiana
 Guerra Civil no Curdistão Iraquiano
 Conflito curdo-iraquiano
 Revoltas no Iraque de 1991
 Revolta dos xiitas no Iraque em 1999